

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины 

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
Общий зачёт

| valign=top |Скоростной спуск

| valign=top |
Супергигант

|}

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019
Кубок мира по горнолыжному спорту